Mercedes (ime), žensko osobno ime
Mercedes-Benz
Mercedes (Urugvaj), grad u Urugvaju, sjedište departmana Soriano